Echiniscoidea är en ordning av djur. Echiniscoidea ingår i klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I ordningen Echiniscoidea finns 244 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Echiniscoidea